Педерсен, Алекс:* Педерсен, Алекс (1891—1955) — норвежский легкоатлет.
 Педерсен, Алекс (род. 1966) — датский велогонщик, чемпион мира.